

Persone 
 Antony Moulds – calciatore gibilterriano, difensore
 Christopher Moulds – direttore d'orchestra inglese
 Eric Moulds – ex giocatore statunitense di football americano
 George Moulds – giocatore di cricket inglese